Klippsmyg kan syfta på:

 Klippsmyg (insekt) – insekt inom familjen klippborstsvansar
 Klippsmygar – fåglar inom familjen klippsmygar